Battlestar peut désigner:

Fiction 
 Le Battlestar, un vaisseau amiral de combat de l'univers de Battlestar Galactica.
 Battlestar, un super-héros de l'univers de Marvel Comics.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Battlestar Galactica (homonymie)